Дми́трий Иванович Бабе́нко (1909—1975) — советский государственный деятель, народный комиссар — министр внутренних дел Башкирской АССР (1943—1949), полковник.
Депутат Верховного Совета БАССР 2-го созыва.

Биография 
В 1931—1934 годах служба в войсках ОГПУ при СНК СССР.

В 1934 году назначен помощником особоуполномоченного Особого отдела Управления НКВД по Сталинградскому краю.
 
В 1937—1939 годах — особоуполномоченный IV отдела УГБ НКВД Башкирской АССР.
 
С 1941 по май 1943 года — заместитель народного комиссара внутренних дел Башкирской АССР

С 7 мая 1943 по 31 мая 1949 года — народный комиссар — министр внутренних дел Башкирской АССР, полковник.

Звания 
 c 20.06.1936 — сержант государственной безопасности (Приказ НКВД СССР № 526 от 20.06.1936)
 26.04.1940 — лейтенант государственной безопасности (Указ Президиума ВС СССР от 26.04.1940
 20.09.1943 — полковник государственной безопасности (Указ Президиума ВС СССР от 20.09.1943)

Награды 
 орден «Знак Почёта» (1940)
 орден Красной Звезды (1943)
 орден «Знак Почёта» (1949)

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991 
 Бабенко, Дмитрий Иванович 

Министры внутренних дел Башкирской АССР
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР второго созыва